Watukumpul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Watukumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 109,42), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Watukumpul, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar